L'edizione 1951 della Klass A fu il 14ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dal CDSA Mosca, giunto al suo quinto titolo.

Formula
I club partecipanti furono portate a 15: le sei retrocesse (Dinamo Erevan, Lokomotiv Mosca, Lokomotiv Charkiv, Dinamo Minsk, Torpedo Stalingrado e Neftyanik Baku) furono sostituite da sole due neo promosse (VMS Mosca e Torpedo Gor'kij).

Le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate e 28 incontri per squadra: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Erano previste tre retrocessioni in seconda divisione al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
CDSA Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1951
 Torpedo Gorkiy, Spartak Tbilisi e VMS Mosca retrocesse.

Classifica marcatori

Risultati

Note

Voci correlate
Kubok SSSR 1951
Klass B 1951

Collegamenti esterni
  Klass A 1951 su RSSSF.com

Calcio nel 1951
1951